Emka steht für:
 Emka, Beiname des Automobils GAZ-M1

EMKA steht für:
 EMKA, deutsches Schrank- und Gehäusebauunternehmen
 EMKA, russisches Satellitenprojekt; siehe Kosmos 2525

Abkürzung